Dit is een lijst van planetoïden 120801-120900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 120801 - || 1998 FU72 || 30 maart 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 120802 - || 1998 FV94 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120803 - || 1998 FY114 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120804 - || 1998 FJ125 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120805 - || 1998 FF138 || 28 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120806 - || 1998 GE6 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120807 - || 1998 HK || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120808 - || 1998 HL7 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120809 - || 1998 HU7 || 21 april 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 120810 - || 1998 HA12 || 19 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120811 - || 1998 HT17 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120812 - || 1998 HZ24 || 17 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120813 - || 1998 HW28 || 27 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120814 - || 1998 HW37 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120815 - || 1998 HB42 || 24 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120816 - || 1998 HN42 || 30 april 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 120817 - || 1998 HW55 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120818 - || 1998 HA68 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120819 - || 1998 HA87 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120820 - || 1998 HL89 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120821 - || 1998 HY94 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120822 - || 1998 HK96 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120823 - || 1998 HZ107 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120824 - || 1998 HG109 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120825 - || 1998 HE111 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120826 - || 1998 HH112 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120827 - || 1998 HZ115 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120828 - || 1998 HE122 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120829 - || 1998 HV124 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120830 - || 1998 HB130 || 19 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120831 - || 1998 HN130 || 19 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120832 - || 1998 HQ133 || 19 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120833 - || 1998 HF146 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120834 - || 1998 HG146 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120835 - || 1998 HM153 || 24 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120836 - || 1998 KL7 || 23 mei 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120837 - || 1998 KE9 || 27 mei 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120838 - || 1998 KN31 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120839 - || 1998 KX38 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120840 - || 1998 KH43 || 28 mei 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120841 - || 1998 KC52 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120842 - || 1998 KD55 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120843 - || 1998 KM57 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120844 - || 1998 KL60 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120845 - || 1998 KU63 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120846 - || 1998 KM67 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120847 - || 1998 MG || 17 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120848 - || 1998 MM33 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120849 - || 1998 OJ3 || 23 juli 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120850 - || 1998 OO8 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120851 - || 1998 OF12 || 29 juli 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120852 - || 1998 OO15 || 20 juli 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 120853 - || 1998 QK4 || 17 augustus 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 120854 - || 1998 QQ12 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120855 - || 1998 QO23 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120856 - || 1998 QP25 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120857 - || 1998 QX43 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120858 - || 1998 QT44 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120859 - || 1998 QT49 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120860 - || 1998 QW59 || 26 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120861 - || 1998 QA74 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120862 - || 1998 QL75 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120863 - || 1998 QF94 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120864 - || 1998 QK99 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120865 - || 1998 QN106 || 25 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120866 - || 1998 RL2 || 15 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120867 - || 1998 RM2 || 15 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120868 - || 1998 RA13 || 14 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120869 - || 1998 RZ15 || 14 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120870 - || 1998 RM16 || 11 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120871 - || 1998 RT19 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120872 - || 1998 RD23 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120873 - || 1998 RH26 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120874 - || 1998 RM27 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120875 - || 1998 RU30 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120876 - || 1998 RM31 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120877 - || 1998 RF37 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120878 - || 1998 RQ37 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120879 - || 1998 RP41 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120880 - || 1998 RW42 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120881 - || 1998 RG45 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120882 - || 1998 RM48 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120883 - || 1998 RH49 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120884 - || 1998 RY50 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120885 - || 1998 RY53 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120886 - || 1998 RV67 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120887 - || 1998 RF70 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120888 - || 1998 RM70 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120889 - || 1998 RT75 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120890 - || 1998 SU || 16 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120891 - || 1998 SD1 || 16 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120892 - || 1998 SO3 || 17 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120893 - || 1998 SN8 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120894 - || 1998 SK13 || 21 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120895 - || 1998 ST14 || 18 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120896 - || 1998 SX19 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120897 - || 1998 SD21 || 21 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120898 - || 1998 SL21 || 21 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120899 - || 1998 SN21 || 21 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120900 - || 1998 SP25 || 22 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten